Petaloproctus crenatus är en ringmaskart som beskrevs av Chamberlin 1919. Petaloproctus crenatus ingår i släktet Petaloproctus och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
crenatus